La Coppa Titano 2007-2008 ha preso avvio il 14 settembre 2007.

Come di consueto le quindici squadre del campionato sammarinese sono state suddivise in tre gironi. Le prime due squadre di ogni gruppo più le due migliori terze accederanno alla fase finale.

La finale si è disputata allo Stadio Olimpico di Serravalle ed ha visto prevalere il Murata sulla Juvenes/Dogana con il punteggio di 1 a 0.

Prima fase

Gruppo A 
  - Serravalle
  - Faetano
  - Fiorentino
  - Serravalle
  - Borgo Maggiore

Gruppo B 
  - Borgo Maggiore
  - Serravalle
  - Montegiardino
  (Borgo Maggiore)
  - San Marino

Gruppo C 
  - Domagnano
  - San Marino
  - Chiesanuova
  - Fiorentino
  - Acquaviva

Seconda Fase

Quarti di finale
24 aprile 2008

Semifinali
28 aprile 2008

Finale
2 maggio 2008 allo Stadio Olimpico di Serravalle

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Edizioni della Coppa Titano